Страошти има више значења:

 Страошти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Страошти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији